Каргопо́льцев — русская фамилия.

 Каргопольцев, Владимир Андреевич (род. 1946) — советский и российский учёный в области авиации.

См. также 
 Каргапольцев, Василий Иванович (1906—?) — советский хозяйственный и политический деятель.